Google Finance — провайдер финансовой информации, принадлежащий компании Google Inc.

Содержание 
Сервис Google Finance предоставляет доступ к финансовой информации о большинстве транснациональных компаний.
Доступна информация по котировкам и рейтинги ценных бумаг, пресс-релизы и финансовые отчёты компаний.
По каждой компании отображаются результаты агрегаторов из Google News и Google Blog Search.
Исторические данные были доступны в виде графиков, реализованных по технологии Adobe Flash.

Сайт предлагает ряд сервисов для управления персональной финансовой информацией.

История 
Компания Google Inc. открыла сервис Google Finance 21 марта 2006 года.

12 декабря 2006 года было произведено значительное изменение домашней страницы и наполнения сервиса. В частности стала доступна информация о валютах и различных секторах рынка. Добавился инструмент Google Trends. Добавлены исторические данные по котировкам ценных бумаг за более чем 40 лет.

В июне 2008 года стали доступны текущие котировки ценных бумаг с NASDAQ и Нью-Йоркской фондовой биржи в рамках партнёрских договоров с Google.

18 ноября 2008 года на страницах проекта начала показываться реклама.

В августе-сентябре 2009 года был запущен опережающий индикатор для инвесторов — Google Domestic Trends, основанный на анализе поисковых запросов.

В 2022 году на главной странице для некоторых регионов стала отображаться ошибка «403. Произошла ошибка.В настоящее время Google Финансы недоступны, так как некоторые международные поставщики данных больше не поддерживают ваш регион. Пожалуйста, проверяйте наличие новых обновлений».

См. также 
 Yahoo! Finance
 Bloomberg
 Рейтер

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Google Finance

Finance
Сайты, появившиеся в 2006 году
Средства массовой информации
Экономические сайты
Веб-сервисы
Сайты США